Umlaufgeschwindigkeit steht für:
 die Geschwindigkeit, mit der Geld den Besitzer wechselt, siehe Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 
 allgemein in der Physik die Tangentialgeschwindigkeit auf geschlossenen Bahnen, siehe Geschwindigkeit
 speziell in der Himmelsmechanik siehe Bahngeschwindigkeit (Astronomie)

Siehe auch: 
 Umschlagshäufigkeit
 Orbitalgeschwindigkeit